

События 
 5 декабря — в Лондоне основан аукционный дом «Кристис».
 1766—1768 — Премьер-министр Великобритании Уильям Питт, 1-й граф Чатэм (1708—1778).
 1766 — 1808 — Король Дании и Норвегии Кристиан VII.
 В Швеции принят закон о свободе печати.
 Присоединение к Франции Лотарингии.
 Конец марта — Волнения в Мадриде и других городах против министра финансов и хозяйства неаполитанца Скилачче. Народные массы разгромили дворец Скилачче в Мадриде и заставили короля выслать его из страны. В волнениях были замешаны иезуиты.
 Голодные бунты в Тоскане.
 Учреждение «Компании шерстяных мануфактур» в Польше.
 Польский сейм выступил против уравнения в правах католиков и диссидентов, чего требовала Россия.
 1763—1766 — массовое переселение немецких колонистов в Россию (в основном в Саратовское Поволжье).
 Константинопольское патриаршество добилось от Турции издания фирманов, подчинивших Печский патриархат и Охридскую архиепископию власти греческого патриарха.
 Весна — Парламент Великобритании отменил гербовый сбор. Декларация о верховной власти парламента и праве облагать налогами. В колониях начали создавать ополчение.
 1766—1769 — Первая французская кругосветная экспедиция Л. А. де Бугенвиля (1729—1811). Открыла острова в архипелаге Туамоту, Луизиаду, и повторно — Соломоновы острова.

Наука

Музыка

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1766 году
 6 января — Хосе Гаспар Родригес де Франсия, один из первых руководителей независимого Парагвая, Верховный диктатор страны.
 8 февраля — Ефрем Осипович Мухин, выдающийся русский врач, доктор медицины (ум. 1850).
 17 марта — Августин (Виноградский) — архиепископ Московский и Коломенский.
 22 апреля — Жермена де Сталь, французская писательница (ум. 1817).
 3 декабря — Роберт Блумфильд, английский поэт (ум. 1823).
 12 декабря — Николай Михайлович Карамзин (1766—1826) — историк, писатель.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1766 году
 23 февраля — Лещинский, Станислав I, польский король в 1704—1711 и в 1733—1734.

См. также